Демянская наступательная операция (1942)
 Демянская наступательная операция (1943)